Бригада связи () — основное подразделение сербской армии, отвечающее за передачу военных сообщений (сигналов) во все структуры ВС Сербии. Бригада находится под непосредственным командованием Генерального штаба ВС Сербии и дислоцируется в столице Сербии Белграде.

Бригада связи была образована 30 октября 2006 года во время армейской реформы на основе 389-й и 235-й бригад связи, дислоцировавшихся в Белграде. День бригады отмечается 20 сентября. В этот день в 1916 году Александр I Карагеоргиевич издал Положение о военном телеграфе в армии.

Основной задачей бригады является установление и поддержание стационарных систем связи на всей территории Сербии, а также обеспечение связи между Генеральным штабом армии и ее подразделениями. Также в задачи бригады входит подготовка личного состава.

В состав бригады входят:
 1-й батальон связи
 2-й батальон связи
 3-й батальон связи
 4-й батальон связи

Примечания

Ссылки 
Веб-страница Бригады связи ВС Сербии

Воинские части и формирования Генерального штаба ВС Сербии
Сухопутные войска Сербии
Бригады Сербии
Воинские части и формирования, созданные в 2006 году
Войска связи